Voici la liste des planètes mineures numérotées de 110001 à 111000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 110001 à 111000

110001-110100

110101-110200

110201-110300

110301-110400

110401-110500

110501-110600

110601-110700

110701-110800

110801-110900

110901-111000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000